Bipolar es el nombre de los siguientes álbumes:

Bipolar, el tercer álbum de estudio de la banda NoWayOut.
Bipolar, el tercer álbum de estudio de la banda La Sonrisa de Julia.
Bipolar, el decimosegundo álbum de la banda El Cuarteto de Nos.
Bipolar, el segundo álbum de la banda de rock peruana Índigo